Долина Хитко́т, Хитко́т-Валли, Хискот () — пригород Крайстчерча, Новая Зеландия.

Расположение 
В пригороде сходится множество подъездов к автомобильному тоннелю и магистрали, проходящей через . Эта дорога является частью . Главная южная линия железной дороги проходит через пригород и уходит в , соединяющий пригород с портом Литтелтон.

Пригород расположен у подножия крутых вулканических скал, образующих северный край холмов примерно в восьми километрах к юго-востоку от центра города. Здесь расположена станция , достигающей  в Порт-Хиллз. Канатная дорога была официально открыта 24 ноября 1992 года.

История 
Долина Хиткот долгое время была одним из центров пивоварения, со времён Кентерберийской пивоваренной компании. В 1999 году пивоваренное производство закрыли и здесь оставались заброшенные пивоваренные цеха. В феврале 2012 года характерные пивоваренные башни вместе с остальными оставшимися зданиями были снесены, чтобы освободить место для жилой застройки.

Отношение к реке Хиткот 
Несмотря на своё название, Хиткот-Вэлли находится примерно в двух километрах к югу от , и она не протекает через пригород, а течёт на восток через широкую равнину.

Наименование 
Пригород назван по имени сэра Уильяма Хиткота, секретаря .

Примечания

Ссылки 
 Сайт Хиткот-Вэлли: местные новости, мнения и информация

Пригороды Крайстчерча